Calvinia peut désigner : 

Calvinia, une ville d'Afrique du Sud
Calvinia (cheval), une race de chevaux développée dans cette ville